2016 року у процесі декомунізації міським головою було перейменовано спочатку 6 топонімів (14 січня), потім 4 (27 січня), потім 62 топоніми (22 лютого). 28 квітня того ж року головою облдержадміністрації було додатково перейменовано 14 топонімів, а 18 травня ще 6 урбанонімів, тим самим закінчивши процес декомунізації у місті.

Числові 
 Провулок I Одеський
 Провулок II Одеський
 Провулок 8 Березня

А 
 Провулок Авіаційний
 Провулок Айвазовського
 Провулок Анатолія Пашкевича (XX Партз'їзду)
 Провулок Андрія Химка (Пролетарський)
 Провулок Андрія Яковліва (Водоп'янова)
 Провулок Архітектурний
 Провулок Атамановського

Б 
 Провулок Балакірєва
 Провулок Бєлінського (Кузубівський)
 Провулок Богдана Хмельницького
 Провулок Богданівський
 Провулок Богомольця (2-й Грибоєдова)
 Провулок Богуна (1-й Будьонного)
 Провулок Бородіна
 Провулок Братів Яхненків (Жовтневий)
 Провулок Будівельний

В 
 Провулок Вергунівський (1-й Цегельний)
 Провулок Весняний
 Провулок Вишневий
 Провулок Віктора Бабанського
 Провулок Водопарковий (Ватутіна)
 Провулок Волкова

Г 
 Провулок Гайдамацький
 Провулок Гастелло
 Провулок Гвардійський
 Провулок Горовий (Фрунзе)
 Провулок Грибоєдова (1-й Грибоєдова)
 Провулок Гризодубової
 Провулок Громова
 Провулок Грузевича (спуск Грузевича)

Д 
 Провулок Дачний (Цуперів, Селянський)
 Провулок Декабристів (2-й Крайній)
 Провулок Дмитра Гуні (1-й Комсомольський)
 Провулок Дніпровський
 Провулок Дружби (1-й Радгоспний)

Е 
 Провулок Енергетичний (4-й Промисловий)

Ж 
 Провулок Житлокоопівський
 Провулок Жуковського

З 
 Провулок Заводський
 Провулок Залізничний
 Провулок Західний
 Провулок Звенигородський
 Провулок Зв'язківців
 Провулок Зелений (Пархоменка)
 Провулок Зелінського
 Провулок Змагайлівський (2-й Цегельний)
 Провулок Зої Космодем'янської (Чехова)

І 
 Провулок Івана Гука (3-й Будьонного, Семашка)
 Провулок Івана Піддубного

К 
 Провулок Капітана Лифаря (Чапаєва)
 Провулок Кармелюка
 Провулок Керамічний
 Провулок Клименківський (Лисенка, Енгельса)
 Провулок Комунальний
 Провулок Короткий
 Провулок Космонавтів (спуск Білозірський)
 Провулок Коцюбинського
 Провулок Крайній (1-й Крайній)
 Провулок Краснодонський (Хижняківський)
 Провулок Кривий
 Провулок Крилова
 Провулок Кропивницького (4-й Грибоєдова)
 Провулок Кузьми Скрябіна (Халтуріна)
 Провулок Курортний
 Провулок Кутузова

Л 
 Провулок Лермонтова
 Провулок Ломоносова
 Провулок Луговий

М 
 Провулок Майора Зайцева (Фурманова)
 Провулок Макара Кушніра (Паризької Комуни)
 Провулок Макаренка
 Провулок Макарова (2-й Будьонного)
 Провулок Матросова
 Провулок Маяковського
 Провулок Медичний (Боженка)
 Провулок Миколи Калашника (Кулішовий, Рози Люксембург)
 Провулок Мирний
 Провулок Михайла Сироти (Радянський)
 Провулок Михайла Ханенка (Тюремний, Одеський, Крупської)
 Провулок Мічуріна
 Провулок Можайського (Мостовий, 2-й Воровського)
 Провулок Молдавський (Литвинів)
 Провулок Молодіжний (Зелений, Орджонікідзе, Заводський)
 Провулок Молодшого сержанта Каравайського (Заводський, 1-й Орджонікідзе, Орджонікідзе)
 Провулок Молоткова

Н 
 Провулок Наталії Ужвій (5-й Грибоєдова, Плеханова)
 Провулок Нахімова
 Провулок Некрасова
 Провулок Нестерова

О 
 Провулок Окружний
 Провулок Олега Кошового
 Провулок Олексія Баранникова (Артема)
 Провулок Ольги Павловської (спуск Білоцерківський, Білоцерківський, Дзержинського)
 Провулок Осипенка
 Провулок Отамана Деркача (Ліхачова)

П 
 Провулок Павла Бута (ІІ Комсомольський)
 Провулок Павлова
 Провулок Памфіла Юркевича (Морозова)
 Провулок Панфіловців
 Провулок Парковий (Ватутіна)
 Провулок Партизанський
 Провулок Пастерівський
 Провулок Пацаєва (Цегельний)
 Провулок Перемоги
 Провулок Першотравневий
 Провулок Пирогова (4 Будьонного)
 Провулок Південний
 Провулок Піщаний
 Провулок Поліграфічний (Леніна)
 Провулок Полковника Бурляя (ІІІ-й Комсомольський)
 Провулок Половецький
 Провулок Полянський
 Провулок Попова
 Провулок Поштовий
 Провулок Праці
 Провулок Пржевальського
 Провулок Промисловий (1-й Промисловий)
 Провулок Профспілковий
 Провулок Пугачова
 Провулок Пушкіна

Р 
 Провулок Радищева (Будьонного)
 Провулок Раскової
 Провулок Рєпіна
 Провулок Рибальський
 Провулок Рильського
 Провулок Робітничий (Безіменний, Ратницький)
 Провулок Руслана Зайченка (Гайдара)
 Провулок Ручай (Старообрядський, Кооперативний, Кірова)

С 
 Провулок Садовий (1-й Садовий)
 Провулок Сарматський
 Провулок Свободи
 Провулок Серафимовича
 Провулок Сєдова
 Провулок Сіверянський
 Провулок Січовий (Корнійчука)
 Провулок Скіфський
 Провулок Слобідський (Радгоспівський, Чигиринський, Радгоспний)
 Провулок Смілянський
 Провулок Софії Ковалевської (6-й Грибоєдова)
 Провулок Спортивний (Сталіна)
 Провулок Старий
 Провулок Старшого сержанта Кульбашного
 Провулок Степана Разіна
 Провулок Степовий
 Провулок Суботівський
 Провулок Суворова
 Провулок Судовий (Зелений)
 Провулок Судноремонтний
 Провулок Східний

Т 
 Провулок Тимірязєва (2-й Радгоспний)
 Провулок Тихий
 Провулок Тобілевича
 Провулок Тодося Осьмачки (вулиця Вавинська, Піонерський)
 Провулок Транспортний (2-й Промисловий)

У 
 Провулок Уманський (Громова, Старицького, 2-й Громова)
 Провулок Ушакова

Ф 
 Провулок Фадєєва
 Провулок Федора Вешняка (Сакко і Ванцетті)
 Провулок Філатова (3-й Грибоєдова)
 Провулок Фруктовий

Х 
 Провулок Харківський (1-й Громова)
 Провулок Хижняківський (Герцена)
 Провулок Хімічний (3-й Промисловий)
 Провулок Хоменка
 Провулок Хмільник (Невського)

Ц 
 Провулок Цегельний

Ч 
 Провулок Чайковського
Провулок Чалова (Північний)
 Провулок Черкаський
 Провулок Черняховського
 Провулок Чигиринський

Ю 
 Провулок Юнацький (спуск Заячий, спуск Юнацький)

Я 
 Провулок Яцька Остряниці (IV Комсомольський)

Інші урбаноніми

Алеї 
 Алея Путейка

Проїзди 
 Проїзд Енергобудівельників
 Проїзд Руськополянський
 Проїзд Станціний

Джерела 
 .
 
 
 Офіційний сайт Черкаської міської ради.

Примітки